Frauenliste bezeichnet:

 eine politische Partei in Island, siehe Frauenallianz
 verschiedene Wahllisten von Frauen in Deutschland, siehe Frauenliste (Deutschland)